Augusto Muzii – politico e avvocato italiano
 Claudia Muzii – attrice e regista italiana
 Enzo Muzii – regista, scrittore, sceneggiatore, critico cinematografico e fotografo italiano
 Muzio Muzii – bibliotecario, fotografo e storico italiano
 Muzio Muzii – storico e poeta italiano